Pavel Stepanovič Nachimov – ammiraglio russo vissuto tra il 1802 ed il 1855
 Admiral Nachimov – film sovietico del 1947
 alcune navi russe e sovietiche:
 Admiral Nachimov – nave da crociera sovietica affondata per incidente il 31 agosto 1986
Chervona Ukraina – incrociatore appartenente alla classe Svetlana, entrato in servizio nel 1913 con il nome di Admiral Nachimov
 Admiral Nachimov (incrociatore 1953) – unità della classe Sverdlov
 Admiral Nachimov (incrociatore 1970) – unità della classe Kresta II
 Admiral Nachimov (incrociatore 1988) – nuovo nome del Kalinin, terza unità della classe Kirov